Nozières pode se referir a:
 Nozières (Ardèche)
 Nozières (Cher)

Desambiguações de topônimos